Василий Николаевич Голубев () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1913 году в селе Коростелёво. Член КПСС.

Первым председателем областной организации Союза журналистов стал Василий Николаевич Голубев – участник Великой Отечественной войны, партийный деятель, журналист, бывший в то время редактором журнала «Московский пропагандист». 

Родился Василий Николаевич в 1913 году в деревне Коростылево, ныне Костромской области. В 1941 году окончил инженерно-экономический факультет Московского государственного института им. С.Орджоникидзе. Был участником Великой Отечественной войны с 1941 года. Имел ранения в ноги. Победу встретил в звании капитана. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью «За отвагу». После демобилизации в 1948 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

Служил в НКВД  в «Смерше», а затем в армейских политорганах. Отлично видел людей и, как истинный комиссар, умел вынимать из них все, что было нужно», – вспоминал известный советский журналист, лауреат премии Союза журналистов СССР Николай Тюрин. 

Возглавив в 1958 году выделившуюся из «Московской правды» новую ежедневную газету «Ленинское знамя», Василий Голубев ориентировал её на освещение многообразных общественно-производственных связей внутри столичного региона, регулярную публикацию материалов об интересных исторических событиях и фигурах людей, прославивших своими делами Подмосковье. 

Первый номер газеты открывался приветствием МК КПСС и Московского областного Совета депутатов трудящихся. В нём говорилось, что «издание позволит более широко и полно осветить многогранную жизнь трудящихся Московской области, их самоотверженную борьбу на всех участках хозяйственного и культурного строительства». Конечно, эти процессы не могли остаться без внимания регионального Союза журналистов и его членов. 

На этот период приходится и пик популярности «Ленинского знамени» – тираж газеты приближался к полумиллионной отметке, поэтому не удивительно, что коллеги доверили В. Н. Голубеву пост председателя Московской областной организации Союза журналистов СССР, а в 1959 году избрали делегатом на 1-й Всесоюзный съезд журналистов. 

С первых дней работы оргбюро по созданию областной журналистской организации приступило к приёму в члены союза творческих сотрудников редакций областных, районных и городских газет, областного радио, а также к формированию в каждой редакции первичных журналистских организаций. До конца 1957 года первые билеты члена Союза журналистов СССР получили 72 журналиста Подмосковья. 

«Василий Николаевич Голубев сполна обладал недюжинной внутренней силой и обаянием, - пишет Николай Тюрин. – Широкое, всегда красноватое лицо с коротким прямым носом, быстрый острый взгляд сквозь тонкие очки, безупречная рубашка с галстуком, дорогой костюм – это был едва ли не эталонный «боец партии», который мог строить и ломать, казнить и миловать, свято веря в необходимость любого деяния, продиктованного командой, приказом, директивой. Просвещенные редакционные круги втихаря звали его «Василием Тёмным». 

В 1968–1969 годах В. Н. Голубев работал главным редактором журнала «Журналист», был членом редколлегии газеты «Правда». Впоследствии более 15 лет возглавлял газету «Социалистическая индустрия», сделав её популярным изданием, пользовавшимся авторитетом на медиарынке. 

В начале 90х годов вместе с космонавтом Севастьяновым, намеревался воссоздать и реформировать коммунистическую партию. 

Делегат XXI съезда КПСС.

Умер в Москве в 1992 году. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Ссылки 
 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б). Историко-биографический справочник. Автор-составитель Горячев Ю. В. Москва: Граница, 2015.
 Голубев
 История Союза журналистов Подмосковья https://143900.ru/istorija-balashihi/stati-alekseja-galanina/pozdravljayu-vas-druzja-s-dnyom-rossiisk.html

Главные редакторы СССР
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Журналисты Московской области
Похороненные на Кунцевском кладбище
Делегаты XXVI съезда КПСС